La paix est un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité ainsi que l'absence de perturbation, de trouble, de guerre et de conflit.

Paix ou La Paix peut aussi désigner :

 La Paix, une comédie grecque antique d'Aristophane, 421 av. J.-C. ;
 La Paix, une sculpture par Antoine-Denis Chaudet, 1806 ;
 La Guerre et La Paix, composition en deux panneaux de Pablo Picasso réalisée en 1952 pour la Chapelle de Vallauris devenu Musée Picasso;
 La Paix, une chanson par Johnny Hallyday, 2005 ;
 Paix, un album par Catherine Ribeiro + Alpes, 1972 ;
 La Paix (restaurant), restaurant belge deux étoiles  au guide Michelin.